Ле́йнонен () — финская фамилия. Известные носители:
 Лейнонен, Микке (род. 1992) — финский двоеборец, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Лейнонен, Роберт Адольфович (1921—2019) — русский и немецкий писатель финского происхождения.
 Лейнонен, Яани (род. 1978) — финский художник.